Granma (provincie), een provincie van Cuba
Granma (schip, 1943), een jacht waarin Fidel Castro in 1956 naar Cuba voer
Granma (krant), de krant van de Cubaanse Communistische Partij